Plaats in Indonesië
 Tritunggal (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tritunggal (Babat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java